Testamentet kan syfta på:

 Gamla Testamentet – den första delen av den kristna kyrkans bibel
 Nya Testamentet – en samling skrifter i den kristna Bibeln
 Testamentet (opera) – en opera från 1926 med text och musik av Leoš Janáček efter en pjäs av Karel Čapek

Film 
 Testamentet (film) – amerikansk film från 1983

Litteratur 
 Testamentet (roman av John Grisham)
 Testamentet (roman av Laura Trenter)